Meganola är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Dyar 1898. Meganola ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trågspinnare
Meganola